Michael Sellers ist der Name folgender Personen:

* Michael Sellers (Schauspieler) (Michael Peter Anthony Sellers; 1954–2006), britischer Unternehmer und Schauspieler 
 Michael Sellers (Footballspieler) (Mike Sellers; * 1975), US-amerikanischer American-Football-Spieler